Варна — місто в Болгарії.
 Варна — суспільний стан в стародавній Індії.
 Варна — одна з арійських країн, згаданих в Авесті.